Going Some – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
Going Some – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley 
Going Some – film del 1920 diretto da Harry Beaumont